Finnklobben kan syfta på följande platser:

Åland 

 Finnklobben (Kumlinge, Åland), ö, 
 Finnklobben– norra delen av ön Väderskär (Vårdö, Åland),